Ел Тигре има више значења:

 Ел Тигре (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Тигре (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тигре (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тигре (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тигре (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тигре (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тигре, Нуево Прогресо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тигре (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тигре, Касита дел Алто (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тигре (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тигре (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тигре (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тигре (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тигре (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тигре (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тигре (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тигре (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тигре (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тигре (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тигре (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тигре (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тигре (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тигре (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Тигре (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Тигре (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тигре (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тигре, Естасион (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тигре (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тигре (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тигре (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тигре (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тигре (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тигре (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тигре (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тигре (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тигре (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тигре (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тигре, Нуева Комунидад ел Тигре (Ангангео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тигре (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тигре (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тигре, Баранка ел Тигре (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тигре, Ринкон де Катакуаро (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тигре (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тигре (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тигре (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тигре, Ел Рефухио (Зинапаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тигре, Сегунда Манзана де Кресенсио Моралес (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тигре (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тигре (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тигре (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тигре (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тигре (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тигре (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тигре (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тигре (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тигре (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тигре (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Тигре (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Тигре (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Тигре (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тигре, Долина Соледад Лимонес (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тигре (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тигре (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тигре (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тигре (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тигре (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тигре (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тигре (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тигре (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тигре (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Тигре (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тигре (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тигре, Хавијер Лопез (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тигре (Окампо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тигре (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тигре, Ла Унион (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тигре (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тигре (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тигре (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тигре (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тигре (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тигре (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тигре (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тигре (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тигре (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тигре (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тигре (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тигре (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тигре, Лос Нопалес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тигре (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тигре (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику